Президе́нт Респу́блики Каракалпакста́н (; ) — высшая государственная должность руководителя Республики Каракалпакстан, существовавшая с 11 ноября 1991 года по 20 июня 1992 года. Первым и последним человеком, занимавшим должность эту должность являлся Даулетбай Нуратдинович Шамшетов, который остался в истории как первый и последний президент Каракалпакстана. После упразднения должности президента, фактическим главой государства стал председатель Верховного Совета (впоследствии Жокаргы Кенеса) Республики Каракалпакстан.

Примечания 

История Каракалпакстана